Jabali ist der Familienname folgender Personen:

 Roberto Jabali (* 1970), brasilianischer Tennisspieler
 Warren Jabali (1946–2012), US-amerikanischer Basketballspieler

Jabali ist:
 Jabali (Mythologie), eine Gestalt der indischen Mythologie